Deutsche Eishockey Liga (DEL), de hoogste Duitse competitie in het ijshockey
delete, een ASCII-stuurcode
delete (toets), een toets op het toetsenbord van een computer
<del> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen
del (scheldwoord), een scheldwoord voor een vrouw of meisje
del (geografie), een kleine komvormige laagte of kuil
DEL (op Duits autokenteken), Stadt Delmenhorst
nabla of del, een differentiaaloperator
Cepheus (sterrenbeeld)
een toponiem, een variant van -daal
[…] del (deliniavit), […] heeft het getekend, deel van de signatuur van kunstwerken zoals tekeningen en  gravures